Ро́вное — село в Хабаровском районе Хабаровского края. Входит в состав Восточного сельского поселения.

География 

Дорога к селу Ровное идёт на север от автотрассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре (между сёлами Чёрная Речка и Сергеевка), расстояние до автотрассы около 4 км. Расстояние до Авиагородка (микрорайон Хабаровска) около 22 км.

История 
Дата образования 1 августа 1937 года.

В 1969 г. указом президиума ВС РСФСР селение 3-го отделения опытно-показательного хозяйства ДальНИИСХ переименовано в село Ровное.

Инфраструктура 
В окрестностях села находятся садоводческие общества хабаровчан. В тёплое время года ходит автобус маршрута № 125, в основном перевозя дачников. Зимой автобус не ходит.

Население

Примечания

Ссылки 
 Реестр административно-территориальных единиц Хабаровского края

Населённые пункты Хабаровского района